Le terme « vasard » peut faire référence à :
 un vasard, littoral vaseux ;
 le vasard de Beychevelle, île française ;
  (1903-1987), sculpteur estonien.

Voir aussi